Старые Клокочены () — село в Глодянском районе Молдавии. Наряду с сёлами Балатина, Липовец, Новые Томешты и Старые Томешты входит в состав коммуны Балатина.

История 
Село было основано в период между двумя мировыми войнами переселенцами из украинского села Костичены Черновицкой области.

География 
Село расположено на высоте 129 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Старые Клокочены проживает 776 человек (374 мужчины, 402 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Глодянского района